Плешивцев — русская фамилия. Известные носители:

 Плешивцев, Борис Ильич — полковник авиации, первый командир 80-го ближнебомбардировочного авиационного полка (1939—1941), командир 267-й штурмовой авиационной дивизии и 134-й  смешанной  авиационной  дивизии.
 Плешивцев, Владислав Юрьевич (Плешивцев Владислав Юрійович) — глава районного совета Овидиопольского района Одесской области Украины.

См. также 
 Плешивец (значения)